Пётр Веригин: Веригин, Пётр Васильевич (1859—1924) — первый вождь духоборов в Канаде.
 Веригин, Пётр Петрович — второй вождь духоборов в Канаде.